Fruytier (of Fruijtier) is een achternaam, en kan verwijzen naar de volgende personen:

 Jacobus Fruytier (1659-1731), Nederlands predikant en theoloog
 Petrus Franciscus Fruytier (1852-1929), Nederlands landbouwer, ambtenaar en politicus
 Leonard Albert Fruytier (1882-1972), Nederlands ambtenaar, politicus en Gouverneur van Curaçao
 Wil Fruytier (1915-2007), Nederlands textielkunstenaar

en verder naar:
 Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn, Rijssen en Uden

Zie ook:
 Fruytiers

Nederlandse of Vlaamse achternaam